Гран-при Канады 1982 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 13 июня 1982 года. Во время проведения гонки погиб Риккардо Палетти, врезавшись в автомобиль Феррари Дидье Пирони

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дидье Пирони 1:28,323

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1982 году